Тім А́рмстронґ (; , Олбані) — американський музикант та композитор, найбільш відомий за своїми роботам в складі панк рок-гуртів Rancid, Operation Ivy, Transplants и Devil's Brigade, своїм сольним альбом, а також завдяки своєму лейблу Hellcat Records.

Дискографія

Соло 
 A Poet's Life (2007)
 Tim Timebomb Sings Songs from RocknNRoll Theater (2012)
 Tim Timebomb singles series (2012-ongoing)

разом з Operation Ivy 
 Hectic (1988)
 Energy (1989)
 Plea for Peace (1992)
 '69 Newport (1993)

разом з Downfall 
 «Long Way to Go» (They Don't Get Paid, They Don't Get Laid, But Boy Do They Work Hard!, 1989)
 «New Regulations» (Very Small World, 1991)
 «North Berkeley» (Can of Pork, 1992)
 «My City» (Later That Same Year, 1992)

разом з Special Forces 
 «Red White and Blue» (1991)

разом з Rancid 

 Rancid (1992)
 Rancid (1993)
 Radio Radio Radio (1993)
 Let's Go (1994)
 ...And Out Come the Wolves (1995)
 Life Won't Wait (1998)
 Rancid (2000)
 Indestructible (2003)
 B Sides and C Sides (2008)
 Let the Dominoes Fall (2009)
 Honor Is All We Know (2014)
 Trouble Maker (2017)

разом з Shaken 69 
 «Rudy Rudy» (A Slice of Lemon, 1995)

разом з The Silencers 
 «Policeman» (Give 'Em the Boot, 1997)

разом з Nocturnal 
 «Tell Me What You're Feeling» (Give 'Em the Boot II, 1999)

разом з Lars Frederiksen and the Bastards 
 Lars Frederiksen and the Bastards (2001)
 Viking (2004)

разом з Transplants 
 Transplants (2002)
 Haunted Cities (2005)
 In a Warzone (2013)
 Take Cover (2017)

разом з Devils Brigade 
 «Stalingrad» / «Psychos All Around Me» (2003)
 «Vampire Girl» / «What Have You Done Lately» / «Ride Harley Ride» (2005)
 Devils Brigade (2010)

разом з Armstrongs 
 «If There Was Ever a Time» (2017)

У якості гостя 
 «Television» by Bad Religion (Stranger than Fiction, 1994) — вокал
 «Cat Like Thief» by Box Car Racer (Box Car Racer, 2002) — вокал
 «Dance Party Plus» by Head Automatica (Decadence, 2004) — вокал
 «The Stories Are True» by Time Again (The Stories Are True, 2006) — вокал
 «Ghosts» та «(Let's Get Movin') Into Action» by Skye Sweetnam (Sound Soldier, 2007) — бек-вокал, автор пісень, продюсер
 «Sex And Violence» by Danny Diablo (International Hardcore Superstar, 2009) — вокал, продюсер
 «6 Feet Underground» and «Push Em» by Yelawolf & Travis Barker (Psycho White, 2012) — вокал
 «Hi-Roller Baby» by Joe Walsh (Analog Man, 2012) — автор пісень & гітара
 «Brandenburg Gate» by Anti-Flag (American Spring, 2015) — вокал
 «Discovery» by Adil Omar (Transcendence, 2018) — автор пісень & гітара

Фільмографія 
 Larry Is Dead (1995) — режисер, актор, продюсер
 Live Freaky! Die Freaky! (2003) — продюсер, диктор
 The Heart Is Deceitful Above All Things (2004) — актор
 Give 'Em the Boot (2005) — продюсер
 Punk's Not Dead (2007) — продюсер
 «Rock N Roll Theater» (2011) — актор, продюсер, сценарист
 The X-Files (2016) — актор у епізоді «Home Again» (The X-Files)

Посилання 

 Rancid official website
Tim Timebomb official website 

Панк-рок-музиканти США
Уродженці Берклі